Константінов — слов'янське українське або російське прізвище, що походить від давньоруського хрестильного імені Костянтин.

Походження 

Основою прізвища Константінов (Константинов) послужило церковне ім'я Костянтин, яке перекладається з грецької як «стійкий, постійний». Це ім'я прийшло до нас з Візантії у зв'язку з введенням християнства і стало на території Росії досить поширеним. Саме тому ім'я Костянтин лягло в основу великої кількості однокореневих прізвищ: Константинов, Костиков, Костін, Костюков, Костюнін, Костенков, Костюшко, Кастанаєв тощо.

Ім'я Костянтин вважається церковним. Іменини Костянтина припадають на 18 березня, 3 червня, 18 червня, 21 червня, 16 липня, 11 серпня та 2 жовтня.

Відомі носії 

 Алеко Константінов (Алеко Константинов; 1863—1897) — болгарський письменник та перекладач.
 Константінов Владислав Георгійович (. 1946) — російський режисер, заслужений діяч мистецтв Республіки Марій Ел.
 Константінов Володимир Опанасович (* 1928) — заслужений працівник культури УРСР, заслужений діяч мистецтв УРСР
 Константінов Ігор Вікторович (1993—2016) — український військовик, механік-водій БМП 54-ї окремої механізованої бригади, в/ч пп В2970 (Артемівськ).
 Константінов Микита Ігорович (. 1966) — виконувач обов'язків президента ДП НАЕК «Енергоатом».

 Константінова Тетяна Євгенівна ( 1947 р.) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1999), професор (2010).

Примітки